Naresh Kumar – indyjski tenisista stołowy
 Naresh Kumar – indyjski zapaśnik
 Naresh Kumar – indyjski zapaśnik walczący w stylu wolnym